Iskrenne Vaš (Искренне Ваш…) è un film del 1985 diretto da Alla Surikova.

Trama 
The film tells about a young employee of the observatory, who is looking for a new lens and dedicated his life to this. Only earthly love can stop him.

Note

Collegamenti esterni